Stąpor (dawniej Stampor) – pierwsza kuźnica na terenie dzisiejszego Stąporkowa. Jej nazwa pochodzi prawdopodobnie od nazwiska pierwszego właściciela. 

Kuźnica Stąpor funkcjonowała także pod nazwami:
 huta Stąpor,
 huta Stąporków,
 Zakład Urządzeń Kotłowych

Linki zewnętrzne 
 
Historia gospodarcza Polski
Obiekty budowlane w Stąporkowie